O princípio da prevenção, como bem diz seu próprio nome, se refere a tese basilar que indica a existência de padrões a serem observados para a manutenção de um ecossistema ou a mitigação de danos ao meio ambiente, podendo incluir desde a fixação de normas técnicas decorrentes da legislação ou até mesmo de caráter infra legais, a exemplo, mas não somente, as resoluções expedidas pelos órgãos da Administração Ambiental ou ainda, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

O tema aparece de forma implícita no artigo 2º da Lei 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, e que assim prevê: "A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana".

Mencionado princípio também está previsto de forma implícita no caput do artigo 225 da Constituição Federal Brasileira, que dispõe como dever do Poder Público e de toda a coletividade o “direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, sendo de dever de todos “defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Ainda, em se tratando do artigo 225, da Constituição Federal (CF), podemos extrair de seus incisos, a imposição de deveres ao Poder Público, para fins de efetivação desse direito, como exemplo: preservação e restauração de processos ecológicos e o manejo de espécies e ecossistemas (inciso I); preservação da diversidade do patrimônio genético do País e a fiscalização das entidades de pesquisa e manipulação de tais materiais (inciso II); definição dos espaços e seus componentes a serem preservados em todas as unidades da Federação, bem como, apenas permitindo sua alteração e supressão através de legislação específica (inciso III); exigência de estudo prévio de impacto ambiental (EIV) para obra ou atividade de nociva degradação ao meio ambiente (inciso IV); controle da produção, comercialização e emprego de técnicas e substâncias nocivas ao meio ambiente (inciso V); promoção de educação ambiental a todos os níveis de ensino (inciso VI) e a proteção da fauna e flora, prevenindo a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade (inciso VII).

Cumpre elucidar que o Princípio da Prevenção está especialmente vinculado ao fato de que uma vez desencadeado o dano ambiental a determinado ecossistema, sua reparação poderá ser de difícil ou até mesmo impossível reparação. Sobre o tema, vejamos o que ensina Marcelo Abelha Rodrigues: 

“Sua importância está diretamente relacionada ao fato de que, se ocorrido o dano ambiental, a sua reconstituição é praticamente impossível. O mesmo ecossistema jamais pode ser revivido. Uma espécie extinta é um dano irreparável. Uma floresta desmatada causa uma lesão irreversível, pela impossibilidade de reconstituição da fauna e da flora e de todos os componentes ambientais em profundo e incessante processo de equilíbrio, como antes se apresentavam”.

Deste modo, indene de dúvida que o princípio da prevenção possui atuação em contramão a ocorrência de danos ao meio ambiente e aos seus ecossistemas, bem como sua existência aponta para inquestionável necessidade de atendimento dos preceitos e padrões dispostos pelo legislador, órgãos e associações normativas vinculadas ao meio ambiental, fito a preservação e manutenção do meio ambiente.

Empresas
Gestão ambiental